Wehldorf ist ein Ortsteil
 der niedersächsischen Gemeinde Beverstedt im Landkreis Cuxhaven, siehe Wehldorf (Beverstedt)
 der niedersächsischen Gemeinde Gyhum im Landkreis Rotenburg (Wümme), siehe Wehldorf (Gyhum)